«Буковина» — украинский футбольный клуб из города Черновцы.

Сезон 2016/17 годов стал для футбольного клуба «Буковина» 26-м в чемпионате Украины и 24-м в розыгрышах Кубка Украины. Это 12-й сезон команды в Первой лиге.

Тренерские изменения 

Лето 2016

Зима 2016—Лето 2017

Тренерский штаб

Лето—Зима 2016

Зима—Лето 2017

Трансферы

Лето 2016

Ушли

Пришли 

* В аренду 
** Из аренды 
*** Свободный агент

Зима 2016—2017

Ушли

Пришли 

* В аренду 
** Из аренды 
*** Свободный агент

Весна 2017

Пришли 

* В аренду 
** Из аренды 
*** Свободный агент

Ушли 

* В аренду 
** Из аренды 
*** Свободный агент

Контрольные матчи

Лето 2016 

Суммарная таблица

Зима 2017

Учебно-тренировочный сбор в Закарпатье 

Суммарная таблица

Первая лига

2016 год 

{{footballbox_collapsible
|date       = 5 ноября 2016 года
|time       = 14:00
|round      = 1-й круг  17-й тур
|team1      = «Буковина»  (Черновцы) 
|score      = 1:0   видео
|team2      = «Сумы»  (Сумы) 
|goals1     =  (1) Филипенко  (3) Терехов (4) Жовтюк  (7) Темеривский   (13) Немтинов  (15) Скоблов  (пен.)    (18) Снижко  (19) Раца   (21) Бойчук  (25) Сивка   (16) Бугай  Запасные: (12) Чернобай (5) Луцюк  (8) Осадчий  (9) Кохман (10) Перин (11) Дацюк  (20) Дорош  Гл. тренер: Сергей Шищенко 
|goals2     =  (73) Клищук  (17) Суходуб   (77) Процишин  (3) Приходько   (5) Бородай   (10) Разуваев   (11) Душин   (16) Богачев   (18) Койдан  (21) Гребенюк   (25) Лучик  Запасные:  (23) Литвиненко  (2) Медведев  (7) Меркушов   (15) Жариков  (19) Кравчук   (22) Игнатенко  (24) Федосов  Гл. тренер: Павел Кикоть
|stadium    = «Буковина»
|location   = , Черновцы
|attendance = 1 025
|referee    = Юрий Фощий (Черкассы)
|result = W}}

 2017 год 

 Кубок Украины 

 1/32 финала 

 Статистика 

 Статистика команды 

 В чемпионате 

 Результаты по турам 

 График движения команды в таблице чемпионата по турам 

 В кубке 

 Матчи, голы, пасы, предупреждения и удаления 

* - Игроки, которые покинули команду по ходу сезона

** - Игроки, которые пришли в команду по ходу сезона

 Статистика тренеров 

 Статистика игроков 

 Бомбардиры 

 Ассистенты 

 Гол + пас 

 Вратари 

 Капитаны и вице-капитаны 

 Лауреаты по ходу сезона В сборную 2-го тура Первой лиги по версии Sportarena.com включались: Дмитрий Скоблов — позиция центральный полузащитникВ сборную 6-го тура Первой лиги по версии Sportarena.com включались: Александр Темеривский — позиция правый защитник
 Тарас Сивка — позиция правый полузащитник
 Сергей Шищенко — тренер тураВ сборную 7-го тура Первой лиги по версии Sportarena.com включались: Дмитрий Скоблов — позиция центральный полузащитникВ сборную 13-го тура Первой лиги по версии Sportarena.com включались: Евгений Немтинов — позиция центральный полузащитникВ сборную 15-го тура Первой лиги по версии Sportarena.com включались: Андрей Шишигин — позиция левый защитникВ сборную 17-го тура Первой лиги по версии Sportarena.com включались: Артём Терехов — позиция центральный защитникВ сборную 22-го тура Первой лиги по версии Sportarena.com включались: Игорь Бойчук — позиция левый защитникВ сборную 23-го тура Первой лиги по версии Sportarena.com включались: Александр Гуськов — позиция левый полузащитникЛучший молодой игрок 23-го тура в Первой лиге по версии ПФЛ совместно с премией Золотой талант Украины: Олег Мозиль — 1-е местоЛучший молодой игрок 24-го тура в Первой лиге по версии ПФЛ совместно с премией Золотой талант Украины:''
 Олег Мозиль — 1-е место

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 Профиль клуба на официальном сайте ПФЛ Украины
 Профиль на сайте UA-Футбол
 Профиль на сайте Football.UA
 Профиль на сайте Sportarena

Статистика сезона на сайте Football.ua
 

Статистика сезона на сайте UA-Футбол
 
 
 
 

Статистика сезона на сайте Sportarena.com
 
 
 
 
 
 
 
 

2016/2017
Буковина